Shamir steht für:

 Shamir (Musiker), eigentlich Shamir Bailey (* 1994), US-amerikanischer Singer-Songwriter
 Shamir (Kibbuz), im oberen Galiläa, Israel

Shamir ist der Familienname folgender Personen:
 Adi Shamir (* 1952), israelischer Kryptologieexperte
 Efraim Shamir, israelischer Gitarrist und ESC-Teilnehmer, siehe Kaveret
 Mairav Shamir (* 1988), israelisch-amerikanische Fußballspielerin
 Yoav Shamir (* 1970), israelischer Filmregisseur, Dokumentarfilmer und Filmproduzent

Siehe auch:
 Schamir